История Калмыкии — это история Республики Калмыкия, а также существовавших ранее на данной территории других государственных и административно-территориальных образований и иных человеческих общностей. История Калмыкии неразрывно связана с историей Юга России, Поволжья и историей калмыков.

Калмыкия с древнейших времён до XVI века 
Территория Калмыкии в древности была заселена представителями многочисленных племён и народов.

К эпохе неолита относятся стоянки по склонам Беровских бугров, в районе села Зензелии, Яста-Худук, Джангар (5-е тысячелетие до н. э.) в центральной части Сарпинской низменности.

Мужской череп из могильника Джангар относится к эпохе энеолита.

К эпохе бронзового века относится стоянка Сухая Термиста I ямной культуры.

Для двух представителей катакомбной культуры эпохи средней бронзы (XXV—XXIII века до н. э.) из курганов Ергенинской курганной группы близ посёлка Ергенинский анализ STR  показал, что обе особи принадлежали к Y-хромосомной гаплогруппе R1b-M343. Анализ вариации митохондриальной ДНК показал, что образец K2P1 имел митохондриальную гаплогруппу H, а образец К4P5 — митохондриальную гаплогруппу N.

У представителя посткатакомбной лолинской культуры из Лолы, жившего 3631±22 л. н., определена Y-хромосомная гаплогруппа Q1a2 и митохондриальная гаплогруппа R1b. У индивидов бронзового века, связанных с культурой Лола, как и у индивидов степного Майкопа, обнаружена генетическая связь с западносибирскими охотниками-собирателями (WSHG), компонент, который отсутствует у ямных, северокавказских и катакомбных групп. В лолинской культуре основное положение скелетов — скорченно на левом боку. Для захоронений культурного круга Лола характерны погребения в сидячем положении.

Последовательно на территории Волго-Донского междуречья друг друга сменяли практически все народы степной полосы Восточной Европы: киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, печенеги, половцы.

Территория современной Калмыкии была центром одного из ранних государственных образований Восточной Европы — Хазарского каганата, оказавшего глубокое влияние на историю Восточной Европы и Западной Азии.

В XIII веке вся данная территория оказалась под властью Золотой Орды, после распада которой здесь кочевали ногайские татары.

Калмыки или западные монголы (ойраты) — выходцы из Джунгарии, начали заселять пространства между Доном и Волгой с середины XVII века, основав здесь Калмыцкое ханство.

На территорию России ойраты стали переселяться в конце XVI — начале XVII веков в связи с дефицитом пастбищных территорий и феодальными междоусобицами внутри Ойратского союза, которые побудили правителей крупных ойратских этнополитических объединений торгутов во главе с тайшой Хо-Урлюком и дербетов во главе с Далай-Батыром откочевать в степи Западной Сибири, которая после похода Ермака оказалась в составе России. В 1608—1609 годах они впервые принесли присягу на подданство русскому царю. В дальнейшем эта часть ойратов, которых русские по примеру их тюркоязычных соседей называли калмыками, расселилась по территории междуречья Эмбы, Яика (Урала) и Волги.

Калмыкия в XVII — первой четверти XVIII века 

Продвижение ойратов на Нижнюю Волгу происходило медленно и было сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, царское правительство не в полной мере доверяло новым подданным, а, во-вторых, калмыкам приходилось преодолевать на своем пути встречные противодействия со стороны казахов, ногайцев и башкир. Постепенно калмыцкие кочевья перекочевывали из Южной Сибири в междуречье Яика (Урала) и Нижней Волги. Царское правительство официально разрешило калмыкам кочевать на Волге только во второй половине 40-х годов XVII века, в связи с обострением внешнеполитического положения страны (ухудшение отношений с Турцией и Крымским ханством, возникновение предпосылок для русско-польской войны за Украину и Белоруссию). В начале 50-х годов XVII веке крымским ханом была предпринята попытка прорваться к Казани и соединиться с татарскими феодалами. В этих условиях центральное правительство требовало от атаманов войска Донского активнее привлекать калмыков к защите южных рубежей страны.

В 1654 году Украина присоединилась к России и в этом же году началась война России с Речью Посполитой, которую поддержали Швеция, Турция, Молдавия, Крымское ханство. В это сложное время тайша Дайчин (правил 1644—1661) и его сын Мончак возобновили переговоры с русским правительством, заявив о намерении служить Российскому государству «прямою правдою». В ответ правительство потребовало от русских, башкир и других подданных государства не ссориться с калмыками, в противном случае власти обещали, что «будут вешать безо всякой пощады». Этим же указом объявлялось, что калмыкам предоставляется право кочевать по берегам Волги и Ахтубы. После 1655 года калмыки обосновались на Волге. Правительственным указом от 6 июля 1657 года территория их кочевий была определена в степных пространствах Поволжья: по правой стороне Волги — от Астрахани до Царицына (современный Волгоград), по левой — до Самары. Новым подданным разрешалось беспошлинно торговать в Черном Яру, Царицыне, Саратове, Самаре.

С этого времени началось возвышение тайши Дайчина. Получив постоянную территорию для кочевий, при поддержке русской администрации он добился единовластия. В целях закрепления политического положения калмыцких тайшей Дайчин создал государственно-управленческий аппарат. В начале 50-х годов XVII века Далай-лама V утвердил за Дайчином титул хана. В это же время в Москве был учрежден Калмыцкий приказ.

Неоднократно в течение XVII веке по просьбе царского правительства калмыки принимали участие в войнах России. В 1660 году под Азов 10-тысячное войско, которое разбило татаро-турецкие войска. В 1661 году калмыцкое войско совместно с отрядами донских и запорожских казаков совершило поход в Крым. В 1663 году калмыцкий правитель Мончак (сын и наследник Дайчина) снова послал отряды калмыцких воинов на Украину, где русско-калмыцко-украинское войско сражалось против отрядов гетмана правобережной Украины П.Дорошенко, перешедшего на сторону поляков. Кроме того, другой калмыцкий отряд в это время действовал в районе Перекопа, на Таманском полуострове и на Кубани. В 1665 году по просьбе Российского правительства 17-тысячное войско калмыков выступило на левобережную Украину на помощь русской армии и участвовало в боях под Белой Церковью. В 1666 году калмыки снова участвовали в боевых действиях на Украине. В 1668 и 1670 годах калмыки вместе с донскими и запорожскими казаками вновь приняли участие в походе на Крым.

Наибольшего могущества Калмыцкое ханство добилось при правлении Аюки-хана (годы правления 1669/1672—1724). После смерти Мончака начались междоусобные распри между калмыцкой знатью. Продолжался военный конфликт с Джунгарским ханством. Часть калмыцких тайшей, не желая участвовать в братоубийственной войне, откочевала к Азову. Из подчинения Калмыцкого ханства вышли улусы Малой Ногайской орды и откочевали к реке Терек. На нижнем Поволжье и Дону шла Крестьянская война (1670—1671) под предводительством Степана Разина. В этих условиях правителем Калмыцкого ханства стал сын Мончака — Аюка. Аюка восстановил мирные, дружественные отношения с Джунгарским ханством, вернул ногайцев, и в короткое время подчинил своей власти правителей всех калмыцких улусов.

Аюка проводил активную самостоятельную внешнюю политику. К XVIII веку Калмыцкое ханство добилось заметных успехов в войнах с соседними народами. Аюка вновь подчинил татар Малого и Большого Ногаев. Военные действия ханства против хивинцев вынудило их признать свою зависимость от Аюки. В 1700 и 1712 годах Калмыцкое ханство и Империя Цин обменялись посольствами. Желая ещё больше укрепить свою власть и свои внешнеполитические позиции, Аюка вступил в дипломатические отношения с Далай-ламой VI и получил от него в 1690 году ханский титул и печать. В целях подтверждения его лояльности царское правительство четырежды брало с него шертные записи: в 1673, 1677, 1681 и 1684 годах. Об авторитете самого Аюки свидетельствует то, что в 1697 году, накануне своей поездки за границу в составе «Великого посольства», Пётр I возложил на калмыцкого хана ответственность за безопасность южных границ российского государства. Аюка участвовал в подавлении Астраханского мятежа (1705—1706), Булавинского восстания (1708), башкирского восстания (1705—1711). Также Аюка неоднократно совершал победоносные походы против горцев Северного Кавказа.

Калмыкия со второй четверти XVIII до конца XIX века 
Кавалерия калмыков, сначала как союзническая, позже как нерегулярная часть русской армии, принимала участие во многих войнах Российской империи — в Северной войне (1700—1721, 3-тысячный отряд в Полтавской битве), в русско-турецких войнах, в русско-польской войне (1654—1667), в русско-шведской войне (1741—1743), в семилетней войне (1756—1763), в персидском походе (1722—1723). 

После смерти хана Аюки в феврале 1724 года развернулась борьба за ханский престол между Церен-Дондуком, Дорджи Назаровым, Дондук-Омбо и Дасангом. 3 мая 1724 года астраханский губернатор Волынский получил Указ Коллегии иностранных дел об объявлении Дорджи Назарова, сына Аюки, калмыцким правителем. Однако Дорджи Назаров отказался от ханского титула.

20 сентября 1724 года Волынский провозгласил ханом Церен-Дондука (1724—1736), но междоусобица не прекратилась. Весь девятилетний период правления Церен-Дондука характеризуется постоянными междоусобицами. 17 февраля 1731 года императрица Анна Иоанновна вновь назначила калмыцким ханом Церен-Дондука. С этого времени ханский титул присваивался правительством России. Однако это только ожесточило междоусобную борьбу. В 1731 году Дондук-Омбо разгромил ханские войска. Убедившись в слабости позиции Церен-Дондука, русское правительство приняло решение поддержать кандидатуру Дондук-Омбо (1735—1741). После смерти Дондук-Омбо в калмыцких улусах вновь началась борьба за ханскую власть. Новый астраханский губернатор В. Н. Татищев назначил наместником Дондук-Даши (1741—1761 гг.), давнего соперника Дондук-Омбо.

Во время правления ханов Дондук-Даши (1741—1761) и Убаши (1761—1771) царское правительство стало проводить политику ограничения ханской власти. В 1760-х годах в ханстве усилились кризисные явления, связанные с колонизацией калмыцких земель русскими помещиками и крестьянами, сокращением пастбищных угодий, ущемлением прав феодальной верхушки, вмешательством царской администрации в калмыцкие дела. Зима 1767—1768 гг. была снежной и морозной, в калмыцких улусах начался падёж скота. Бедствия народа усилил правительственный Указ 1768 года, запретивший продажу хлеба калмыкам в неустановленных местах. Начался массовый голод. Кроме того, российское правительство в целях облегчения мобилизации калмыков и привлечения их в боевых действиях русско-турецкой войны (1768—1774) запретило переходить им на левый берег реки Волги. Сокращение территории кочевий калмыков правительственными указами вызвало истощение пастбищ. В улусах вновь начался падёж скота. После устройства укрепленной Царицынской линии в районе основных кочевий калмыков стали селиться тысячи семей донских казаков. Сужение района кочевий обостряло внутренние отношения в ханстве. В этих условиях распространение получила идея возврата на историческую родину — в Джунгарию, находившуюся на тот момент под властью маньчжурской империи Цин.

Уход готовился в течение ряда лет (1767—1770). 5 января 1771 году калмыцкие феодалы подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги, и начали свой последний, кочевой гибельный путь в Центральную Азию. Этот поход обернулся национальной трагедией. В пути небольшой по численности калмыцкий этнос потерял погибшими в боях, от ран, холода, голода, болезней, а также пленными более 100 000 человек, лишился почти всего скота — основного богатства.

В 1771 году калмыки Калмыцкого ханства под руководством Убаши-хана предприняли возвращение на территорию Джунгарии, надеясь возродить свое национальное государство. Это историческое событие известно как Торгутский побег или исход в Джунгарию, или «Пыльный поход».

В октябре 1771 года Екатерина II ликвидировала Калмыцкое ханство. Звание «хан» и «наместник ханства» упразднялись. Нойоны улусов, оставшихся на правом берегу Волги, стали подчиняться Экспедиции калмыцких дел, в каждый улус был назначен пристав. Небольшие группы калмыков вошли в состав Уральского, Оренбургского и Терского казачьих войск. В конце XVIII века калмыки, жившие на Дону, были зачислены в казачье сословие Области войска Донского.

В 1786 году был закрыт калмыцкий суд (зарго), все уголовные и гражданские дела были переданы уездным судам.

На рубеже XVIII-XIX веков правительство на короткое время восстановило звание наместника ханства, назначив таковым Чучея Тундутова, владельца Малодербетовского улуса. Вместе с этим был восстановлен суд Зарго из восьми членов. Однако всей полноты власти, которую имели калмыцкие ханы и наместники ханства до него, Тундутов не получил. Все его шаги контролировались царскими чиновниками. После его смерти в 1803 году правительство не утвердило его завещания и окончательно покончило с институтом ханской власти в Калмыкии.

Управление калмыцким народом после ликвидации Калмыцкого ханства 

Для управления калмыцкой степью правительство создало свою систему — институт приставства. Главный пристав ведал всеми калмыцкими делами. В улусах при владельцах состояли частные приставы. Институт приставства, в первой половине XIX века был преобразован в институт попечительской опеки. Согласно Правилам для управления калмыцкого народа 10 марта 1825 года управление калмыками было окончательно передано из Министерства иностранных дел в ведомство Министерства внутренних дел. Калмыкия наделялась статусом, приравненным к области — административно-территориальной единицы, введенной в России в 1822 году и в составе Астраханской губернии. Управление калмыцким народом разделено на областное, окружное и улусное, в соответствии с которым учреждены органы управления и суды: Комиссия калмыцких дел, Зарго и Улусные суды. Комиссия калмыцких дел осуществляла надзор за владельцами улусов, за нижестоящими органами, за своевременностью и полнотой уплаты налогов и сборов. Комиссия калмыцких дел состояла под председательством гражданского губернатора из вице-губернатора, главного калмыцкого пристава, губернского прокурора и двух калмыцких депутатов (один представитель знати, другой — от духовенства), которые избирались от своих сословий. Комиссия находилась в Астрахани и была подчинена Главноуправляющему с зависимостью от Министерства внутренних дел. На суд Зарго возлагались функции окружного органа управления. В Зарго судопроизводство должно было осуществляться в соответствии с калмыцкими законами и обычаями. Зарго выступал высшей апелляционной инстанцией по отношению к улусным судам. Но фактически Зарго работал под контролем исполнительного органа — главного пристава калмыцкого народа. Низовое звено в системе управления Калмыкии по Правилам 1825 года составляли улусные управления, которые возглавлялись владельцами улусов или правителями в казенных улусах.

В 1834 году было принято новое Положение, согласно которому приставы стали именоваться попечителями, Комиссия калмыцких дел была заменена Управлением калмыцким народом, нойонам и зайсангам было запрещено делить улусы между детьми. По предложению Министерства внутренних дел главного попечителя назначал император, а председателя Зарго — по представлению Министерства юстиции. Собрания нойонов и зайсангов выбирали представителей из своей среды в Совет управления и в заседатели Зарго. Управление калмыцким народом осуществляли Астраханский военный губернатор, Главный попечитель калмыцкого народа, Совет управления калмыцким народом, под председательством главного попечителя, суд Зарго, Ламайское духовное правление.

В 1847 году управление калмыками было передано от Министерства внутренних дел Министерству государственных имуществ. В высшем административном отношении Калмыкия подчинена астраханскому губернатору. Непосредственное управление калмыками поручалось управляющему астраханской палатой государственных имуществ, который получил звание главного попечителя калмыцкого народа. В Астраханской палате государственных имуществ было создано специальное управление по калмыцким делам. В его состав входил депутат от калмыцкого народа, избираемый владельцами и аймачными зайсангами сроком на 3 года и утверждаемого министром государственных имуществ. Совет калмыцкого управления, областной суд Зарго упразднялся.

В 1860 году был переподчинен Ставропольской губернии Большедербетовский улус, в результате калмыцкий народ был административно разделён. До этой даты все улусы Калмыцкой степи входили в состав Астраханской губернии.

В 1892 году были отменены обязательные отношения крестьян и феодалов.

Участие калмыков в войнах России конца XVIII—XIX веков 
После откочевки значительной части калмыков из России в Джунгарию в 1771 году и ликвидации Калмыцкого ханства оставшаяся часть калмыков уже не могла играть роль значительной военной силы на Северном Кавказе. Так, если до 70-х годов XVIII века только волжские калмыки могли во время войны снарядить от 20 до 40 тысяч всадников, то теперь же они могли с большим трудом скомплектовать не более 5 тысяч человек. Однако и после ухода большей части калмыков в Джунгарию правительство Российского государства продолжало активно привлекать оставшихся на территории страны калмыков на военную службу.

В 1778 году калмыцкий отряд действовал в Крыму в войсках генерал-поручика А. В. Суворова. В русско-шведской войне (1788—1790 гг.) принимал участие отряд калмыков, проживавших в районе Ставрополя-на-Волге, в количестве 150 человек. Весной и летом 1779 года калмыки принимают самое активное участие в отражении набегов кабардинцев и крымских татар на российские крепости и населенные пункты, которые располагались на Азово-Моздокской укрепленной линии. В 80-90-х гг. XVIII века в связи с русско-турецкой войной 1787—1791 гг. и третьим разделом Речи Посполитой в 1795 году постоянно мобилизовывались калмыки Чугуевского конно-казачьего полка.
 В Отечественной войне 1812 года Калмыцкая степь выставила три конных полка, а также отдельно от них участвовали в боях с французской армией калмыки Области Войска Донского.

Крестьянская колонизация Калмыкии 
Крестьянская колонизация Калмыцкой степи в одних случаях она направлялась правительством, в других являлась стихийной. Сначала правительство боролось с такими поселениями, привлекавшими беглых крестьян, затем стало смотреть на них сквозь пальцы и, наконец, перешло к прямой их поддержке, когда после реформы 1861 года колонизация окраин ослабила малоземелье в центральных губерниях. До 1847 года был издан ряд административных установлений, запрещающих селиться на калмыцких землях. Закон 1847 года запрещал «посторонним» селиться на калмыцких землях без разрешения правительства и вводил даже систему билетов для въезда в Калмыцкую степь. Однако отсутствие контроля делало эти меры неэффективными. Особенно интенсивно калмыцкие земли заселялись крестьянами с начала XIX века. В северной части Эргеней возникли станицы Аксай, Большие и Малые Чапурники, Цаца и Дубовый Овраг. Их население пришло из внутренних малоземельных губерний России. Уже в 1830—1840-е годы правительство отмежевало им значительные участки степи.

Правительственная инструкция 1846 года предписала основывать селения по трактам, проходившим через Калмыцкую степь и имевшим важное значение. Предполагалось устроить 28 селений из русских крестьян и калмыков по 50 дворов каждое, однако опыт привлечения калмыков к оседлости был неудачным. В этой связи правительство стало поощрять переселенцев из малоземельных центральных губерний, прежде всего, Воронежской и Харьковской губерний. Правительство обеспечивало колонистов ссудами на обзаведение хозяйства и давало различные льготы на первое время. К 1860 году на Царицынско-Ставропольском тракте, связывавшем Волгу с Северным Кавказом, в Эргенях, возникли селения Плодовитое, Абганерово, Тундутово, Садовое, Обильное, Кислево, Заветное, Торговое, Ремонтное, Крестовое, Кормовое и Приютное (всего 12). В них к 1864 году в них проживало уже 11 893 души обоего пола крестьян — русских и украинцев. На юго-восточной окраине степи, в Астраханской губернии, на так называемом Линейном тракте, к 1864 году было основано 8 селений (3458 душ обоего пола). В этом районе заселение шло медленно из-за неблагоприятных климатических и почвенных условий. Кумо-Манычская экспедиция начала 1860-х годов наметила 7 пунктов по Крымскому тракту, который связывал Астрахань с Новочеркасском и Ростовом, причем предполагалось поселить в каждом по 10—15 дворов. В их числе Элиста и Улан-Эрге.

После реформы 1861 года на территорию калмыцкой степи хлынули крестьяне с земель Войска Донского. Большинство из них ранее принадлежало помещикам-скотоводам и жило на хуторах, занимаясь скотоводством.

Калмыцкая степь Ставропольской губернии (Большедербетовский улус) начала заселяться русскими и украинскими крестьянами с 20-х годов XIX века. В Калмыцкой степи в Ставропольской губернии вдоль трактов в конце 1840-х годов было образовано семь станиц: Дивная, Дербетовка, Винодельная, Предтеченская, Величавая, Урожайная и Пробитый Колодец. Предполагалось на названных местах поселить 470 семей, в среднем по 65—70 дворов в каждом. Однако уже в 60-х годах эти селения насчитывали каждое более чем по полторы сотни дворов. Администрация Ставропольской губернии пыталась вмешаться в ход стихийной крестьянской колонизации. Было проведено размежевание крестьянских поселений с улусами (1863—1873 годы). Администрация рассчитывала, что переселенцы, получив определенные наделы, будут сами бороться с увеличением населения станиц. Калмыкам-простолюдинам отводилось по 30 десятин на душу м.п., однако без выделения наделов в пределах «родового» землепользования. За нойонами и «родовыми» зайсангами были закреплены обширные и лучшие участки земель. Отчасти приток переселенцев на калмыцкие земли Ставропольской губернии был этой мерой ослаблен. Тем не менее, переселение продолжалось. Выходцы шли из Полтавской, Черниговской, Курской, Орловской, Тамбовской и других губерний, их поселения продвигались постепенно в глубь степи. Несколько позже из этих селений были образованы два самых богатых во всей Ставропольской губернии уезда — Медвежинский и Новогригорьевский. К концу века некоторые из сел этих уездов засчитывали по 10 тыс. человек населения. Например, село Белая Глина превышало по своим размерам некоторые уездные города. В центре калмыцкой степи также возникают поселения выходцев из Прибалтики и немцев-колонистов (Эсто-Хагинка и др.).

Калмыкия в первой половине XX века 
К 1917 году Калмыцкая степь была разделена между Астраханской и Ставропольской губерниями: в первую входили Александровский, Багацохуровский, Икицохуровский, Эркетеневский, Манычский, Малодербетовский, Харахусовский и Яндыко-Мочажный улусы, а также посёлок Калмыцкий Базар, в состав последней входил Большедербетовский улус. Также значительную долю населения калмыки составляли в Сальском округе Войска Донского. Кроме того, отдельные группы калмыков входили в состав Оренбургского и Терского казачьих войск. Общая численность калмыцкого населения в дореволюционный период оценивалась около 200 000 человек.

В 1917 году в Астрахани с 26 по 31 марта состоялся I съезд представителей калмыцких улусов. Первым пунктом постановлений съезда был упразднён институт попечительской власти. Было принято решение об учреждении местного самоуправления на началах общего, равного, тайного и прямого избирательного права. Съезд избрал новый орган власти: вместо «Управления калмыцким народом» создается «Центральный комитет по управлению калмыцким народом Астраханского края». Комитет работал на правах уезда Астраханской губернии. Основным решением съезда была подготовка калмыцкого народа к предстоящему Учредительному собранию. На данном съезде были затронуты вопросы земельные, по самоуправлению, судебные, хозяйственные и общекультурные. В Большедербетовском улусе Ставропольской губернии был создан Улусный комитет общественной безопасности, во главе с Лиджи Карвиным. Донские калмыки в мае 1917 года сформировали Национальный совет. В поселке Калмыцкий Базар попечительство заменяется избранным поселковым комитетом под председательством врача А. И. Цветкова. В апреле — мае были проведены выборы в улусные и аймачные исполкомы.

В июне 1917 года в Астрахани была проведена совещание делегатов астраханских, ставропольских, донских и кумских калмыков. Здесь был поднят вопрос об объединение калмыков. Однако идею создания национально-территориального объединения поддержали только астраханские, ставропольские и терские калмыки. Съезд признал необходимость создать одну калмыцкую, самоуправляющую единицу с предоставлением ей широкой автономией. В 1918 году в Астрахани, являвшейся тогда административным центром Калмыкии, была установлена советская власть. В феврале — марте советы возникли на всей территории Калмыкии. При Астраханском губисполкоме была создана Калмыцкая секция. 1 — 3 июля 1918 года состоялся 1- й Калмыцкий исполком. Председателем исполкома был избран А. Чапчаев.

С началом Гражданской войны юг России стал одним из главных театров сражений между Красной Армией и Добровольческой армией Деникина и белоказачьей армией Краснова. В результате военных действий к марту 1920 года. все улусы Калмыкии были освобождены от войск белогвардейцев, в степи вновь была восстановлена Советская власть. На первом общекалмыцком съезде Советов, проходившем со 2 по 9 июля 1920 года в Чилгире, была провозглашена Калмыцкая автономная область. Съезд утвердил «Декларацию прав калмыцкого трудового народа». В пределы Калмыкии были переселены оренбургские, кумские, частично донские калмыки.

В результате Гражданской войны калмыцкий народ был расколот. Калмыки, участвовавшие в белом движении, эмигрировали в Югославию, Болгарию, Францию и другие западные страны.

В результате последствий Первой мировой войны, революции, гражданской войны, а также засух и голода начала 20-х годов, коллективизации и раскулачивания значительно сократилась численность калмыцкого населения: по переписи населения 1926 года калмыков было 129 321 человек, а через десять лет по переписи 1937 года осталось всего '127 423 человека.

В начале 1930-х годов в ходе антирелигиозной кампании были закрыты и разрушены десятки буддийских хурулов и православных церквей, утрачены многие литературные, исторические и архитектурные памятники. Только в буддийской Академии Цаннид Чойра согласно описи 24 мая 1933 года было изъято 189 бурханов висячих из материала, 46 медных разных размеров, 58 в рамках; 564 цекце медных, 17 серебряных; 2 серебряные бумбы, 8 мандря, 1 серебряное зеркало, 18 эмалированных черных чашек, 4 маленьких колокольчика, 18 кенгерге, 10 донджок, 6 дунг и много других предметов религиозного культа и быта. Деревянные столы, шкафы, халаты и другая утварь были проданы с торгов, вся выручка сдана в Госбанк. Серебряные чашечки (тяклин цекц), разные большие и маленькие тарелки весом около 3,5 кг сданы в Госбанк для отправки в Москву, в Монетный двор. Библиотека была расхищена.
Коллективизация в СССР коснулась Калмыкии: с 1929 года было проведено раскулачивание хозяйств, имеющих скот от 40 голов и выше. Конфискованный скот (в пересчете на крупный рогатый скот) составил 61 623 гол., из них 14,5 % в количестве 8935 гол. (в том же пересчете) были переданы деревенской бедноте. 50 % конфискованного скота передавалась совхозам, 35 % — колхозам. Из конфискованного скота на укрепление действующих и организацию трех новых совхозов было передано 82 990 овец, 2797 коров, 760 волов, 183 лошади, 176 верблюдов, колхозы получили 335 лошадей, 395 верблюдов, 720 волов, 4209 голов крупного рогатого скота.

В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую автономную советскую социалистическую республику.

 Калмыкия в годы Великой Отечественной войны 
В период Великой Отечественной войны летом 1942 года значительная часть Калмыкии была оккупирована немецкими войсками, но уже к январю 1943 года Советская Армия освободила территорию республики. 21 ноября 1942 года после упорных боев была освобождена Хулхута, 27 декабря — Яшкуль. 1 января 1943 года ударная группа 28-й армии овладела Элистой и вышла на рубеж Ремонтное — Приютное. Воины Калмыкии мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах в степях Калмыкии, в Белоруссии, на Украине, Брянщине и др. В боях за Дон и Северный Кавказ отличилась 110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.

Тема участия калмыцкого народа в Великой Отечественной войне долгое время в СССР и некоторое время в Российской Федерации была под неким негласным политическим табу в связи с проблемой «калмыцкого вопроса» — перехода части населения на сторону нацистской Германии. Мнимость такого запрета очевидна, поскольку, несмотря на имевший место коллаборационизм (например, Калмыцкий кавалерийский корпус), большая часть калмыков героически защищала свою родину в рядах Красной Армии (среди калмыков много получивших различные награды за боевые заслуги, в том числе Герои Советского Союза).

Обвинение калмыцкого народа в предательстве опровергается массовым героизмом калмыков на фронте и в тылу. Так, за мужество и отвагу несколько десятков тысяч воинов, в том числе 700 женщин, награждены орденами и медалями. 22 уроженца Калмыкии удостоены звания Героя Советского Союза.

Калмыки, Герои Советского союза: Бадмаев Э. Л., Басанов Б. М., Городовиков Б. Б., Городовиков О. И., Деликов Э. Т., Манджиев Л. И., Санджиров Н. М., Сельгиков М. А., Хечиев Б. М. 6 воинов Калмыкии были удостоены высокой чести участвовать 24 июня 1945 г. в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. Уроженцы Калмыкии, Герои Советского союза: Баташев Н. И., Воробьёв Н. Т., Гермашев И. В., Жигульский К. М., Зигуненко И. Ф., Крынин С. М., Лазарев Г. М., Лопатин А. А., Мергасов В. В., Метяшкин А. Г., Попов Ф. Г., Пяткин Г. Я., Турченко П. А., Храпов Н. К.

За военный период 1941—1943 гг. Калмыцкая АССР направила на фронт 38 778 человек, а с учетом проходивших до начала войны действительную военную службу на фронтах Великой Отечественной войны сражалось 43 210 уроженцев республики. Кроме них, около 300 человек активно участвовали в разведывательно-диверсионных отрядах, действовавших в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой АССР, Сталинградской и Ростовской областей, Орджоникидзевского края. За это же время республика поставила в Красную Армию почти 30 тыс. лошадей, сотни тысяч тонн мяса и рыбной продукции, зерна и другой продукции сельского хозяйства, значительное количество теплых вещей, белья, обуви, а также сдала более 100 млн руб.

 Ликвидация национальной автономии 

27 декабря 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». 28 декабря 1943 года было издано постановление Совета Народных Комиссаров СССР за № 1432/425сс «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР», которое устанавливало порядок выселения калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. В декабре 1943 года калмыки были незаконно депортированы в Сибирь. Депортация калмыков рассматривалась как мера наказания за якобы имевшее место массовое противодействие органам Советской власти, борьбу против Красной Армии.

Депортация стала национальной катастрофой. С момента депортации и до апреля 1946 года значилось 14 343 умерших калмыцких поселенцев. При этом рождаемость среди калмыков была крайне низкой. Из 97—98 тысяч депортированных калмыков в ссылке с 1943 по 1950 год умерло более 40 тысяч человек.

Депортация калмыцкого народа автоматически привела к ликвидации национальной автономии. В 1944 году Калмыцкая АССР прекратила своё существование. Её территория была передана Астраханской, Ростовской и Сталинградской областям и Ставропольскому краю.

В 1956 году калмыки были реабилитированы.

 Калмыкия во второй половине XX века — начале XXI века 
После окончания войны острой в связи с депортацией калмыцкого народа стала проблема рабочей силы. В первые послевоенные годы в ряде районов не хватало чабанов, скотников, трактористов, счетных и других работников. Проводились меры по привлечению населения из соседних областей. Около 300 семей были вселены в Западный, около 500 — в Степновский и другие районы бывшей Калмыцкой АССР. В этот период были проведены активные работы по созданию лесозащитных насаждений. Для механизации трудоемких работ по созданию гослесополосы Сталинград — Степной — Черкесск и закладке дубрав были организованы лесозащитные станции (Ергенинская, Прудовая, Восточная, Троицкая, Степная). В целях разработки агротехники, выращивания лесонасаждений в условиях крайне засушливых степей Европейского юго-востока в Степном была организована Степновская (ныне Калмыцкая) научно-исследовательская лесная опытная станция.

Активное восстановление разрушенного войной народного хозяйства началось после восстановления калмыцкой автономии. Калмыцкая автономия была воссоздана в два этапа: 9 января 1957 как автономная область в состав Ставропольского края, а 29 июля 1958 как АССР. Область была восстановлена в измененном составе (10 сельских районов — Западный, Яшалтинский, Приютненский, Сарпинский, Приозерный, Целинный, Каспийский, Яшкульский, Юстинский, Черноземельский) с центром в Элисте. Общая площадь равнялась 75,9 тыс. км². Население (по переписи 1959 г.) составляло 184,9 тыс. человек. В марте 1957 года состоялись выборы в местные Советы. Были избраны областной, районные, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся.

 В течение 1957—1959 годов из различных районов Сибири, Средней Азии и Казахстана в родные степи возвратилось 18 158 семей (72 665 человек), из которых трудоспособного населения было 30 056 человек. В Калмыкии широко развернулось жилищное строительство. Вновь отстраиваются районные центры: Цаган-Аман, Яшкуль, Советское; поселки Ульдючины, Буранный, Южный, Малый, Целинный, десятки новых совхозных и колхозных поселков.

В августе 1959 года было отпраздновано 350-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства
В 1962 году столица Калмыкии Элиста и Сарпинский район впервые получили электроэнергию от государственных систем. В 1963-64 годах была построена и сдана в эксплуатацию автомагистраль Дивное—Элиста

В 1964 году на базе Калмыцкого отделения Ставропольского пединститута был создан Калмыцкий педагогический институт, преобразованный в 1970 году в Калмыцкий государственный университет.

В 1965 году был образован Ики-Бурульский район, в 1970 году — Малодербетовский, в 1977 году — Октябрьский.

В 1970 — 80-е годы увеличивается численность овец и КРС, однако недоучёт естественных ограничений численности скота привело к опустыниванию и образованию обширных массивов открытых песков. В 1988 году Калмыкия была объявлена зоной экологического бедствия. Непродуманные проекты по орошению степи привели к подъёму уровня грунтовых вод, вторичному засолению и подтоплению ряда населённых пунктов.

В 1990 году была принята декларация о суверенитете и преобразовании Калмыкии в союзную республику (ССР).

 В 1993 году первым президентом Республики Калмыкия был избран Кирсан Илюмжинов.

В 1994 году было принято «Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия», названое так в память «конституции» Джунгарского ханства, которое подтвердило статус республики как субъекта и неотъемлемой части Российской Федерации, одновременно декларируя преемственность Джунгарское ханство — Республика Калмыкия.

В 1998 году в Элисте была проведена XXXIII Всемирная шахматная Олимпиада.

В 2009 году отмечалось 400-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского ГосударстваВнеклассное мероприятие к 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в Россию.

 Примечания 

 Литература 
 Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. Издательство «Наука», М., 1967.
 История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. — Элиста: ГУ "Издательский дом «Герел», 2009.
 Калмыкия в годы Великой Отечественной войны. — Элиста: АПП «Джангар», 2005. — 312 с.
 Бадмаев В. Н., Долгорсурэн Ж., Уланов М. С. Калмыцкий этнос: культурные традиции и цивилизационные вызовы. Элиста: КалмГУ, 2018. 155 с.
 Бадмаев В. Н., Манджиев Н. Ц., Уланов М. С. Духовная культура калмыцкого этноса. Элиста, Изд-во КалмГУ, 2012. 186 с.
 Борисов Т. К. Калмыкия: историко-политический и социально-экономический очерк. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. — 97 с.
 Максимов К. Н. Калмыкия в национальной политике, системе власти и управления России (XVII—XX вв.). М.: Наука, 2002. 524 с.
 Максимов К. Н. История национальной государственности Калмыкии (нач. XVII—XX вв.). М.: информ.-изд. Дом «Профиздат», 2000. 312 с.
 Максимов К. Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии. Элиста: Издательский Дом «Герел», 2013. 464 с.
 Максимов К. Н. Калмыкия и калмыки на защите Отечества (первая половина XX в.). «Джангар». Элиста, 2015. 348 с.
 Тюмидова М. Е., Уланов М. С. Менталитет калмыцкого этноса: истоки, сущность, специфика. Элиста: Изд-во КалмГУ, 2019. 120 с.
 Эрдниев У. Э., Максимов К. Н.'' Калмыки : историко-этнографические очерки — 4-е изд., перераб. и доп. Элиста : Калмыцкое книжное изд-во, 2007. 428, с.